Jesús Gómez puede referirse a:

 Jesús Gómez, actor español que realizó su carrera en Argentina y falleció en 1980.
 Jesús Javier Gómez Mercado, futbolista venezolano;
 Jesús Gómez Ruíz, político español y alcalde  Comunidad de Madrid);
 Chuchi Cos, exfutbolista y entrenador español;
 Jesús Gómez Gutiérrez, escritor y traductor español;
 Jesús Gómez Santiago, atleta español;
 Jesús Gómez Portugal, una comunidad en el estado de Aguascalientes, México.
 Jesús Gómez Portugal, político y militar mexicano.